Humieniec (Гуменець) – wieś na Ukrainie, rejon pustomycki, obwód lwowski; za II RP w powiecie lwowskim
 Humieniec (Гуманець) – wieś na Ukrainie, rejon starosamborski, obwód lwowski; za II RP w powiecie samborskim